Хэ́нкок, Ха́нкок () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хэнкок, Барбара (род. 1949) — американская актриса и танцовщица.
 Хэнкок, Винсент (род. 1989) — американский стрелок, выступающий в дисциплине скит, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Хэнкок, Грэм (род. 1950) — британский писатель и журналист.
 Хэнкок, Джон (1737—1793) — американский государственный деятель, один из отцов-основателей США.
 Хэнкок, Джон Ли (род. 1956) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Хэнкок, Корнелия (1840—1927) — американская медсестра.
 Хэнкок, Люк (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Хэнкок, Майка (род. 1992) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Хэнкок, Мэттью (род. 1978) — британский политик.
 Хэнкок, Трэйси (род. 1997) — американский борец греко-римского стиля.
 Хэнкок, Уинфилд Скотт (1824—1886) — американский генерал, герой Гражданской войны в США.
 Хэнкок, Херби (род. 1940) — американский джазовый пианист и композитор.
 Хэнкок, Шейла (род. 1933) — британская актриса и писательница.

Топоним 
 
  — город в округе Поттавоттами, штат Айова, США.
  — город в округе Беркшир, штат Массачусетс, США.
  — город в округе Стивенс, штат Миннесота, США.
 Ханкок — тауншип в округе Карвер, штат Миннесота, США.
  — город в округе Хоутон, штат Мичиган, США.
  — город в округе Ханкок, штат Мэн, США.
  — город в округе Вашингтон, штат Мэриленд, США.
 Ханкок — город в округе Хилсборо, штат Нью-Гэмпшир, США.

Прочее 
 «Хэнкок» — фильм 2008 года.
 USS Hancock (CV-19) — американский авианосец.

См. также 
 Небоскрёб Джона Хэнкока

Примечания 

